Le château de Sauvebœuf est le nom porté par deux châteaux français du département de la Dordogne :

 le château de Sauvebœuf, à Aubas, 
 le château de Sauvebœuf, à Lalinde.

Sauvebœuf